Indianapolis 500 1983 je bila sedeminšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 1983.

Rezultati

1983 v športu
1983